Charles Elbert Scoggins – scrittore statunitense
 Jerry Scoggins – cantante country/western statunitense
 Mitchell Scoggins – politico statunitense
 Myles W. Scoggins – politico statunitense
 Roy Scoggins – giocatore di cricket britannico
 Tracy Scoggins – attrice statunitense